

Biologia
 Coralli – organismi marini della classe Anthozoa

Persone
 Alba Coralli – patriota italiana
 Auguste Coralli – politico francese
 Cesare Coralli – carabiniere italiano
 Claudio Coralli – calciatore italiano
 Felice Coralli – militare e politico italiano
 Giulio Coralli – pittore italiano
 Jean Coralli – coreografo e ballerino francese
 Luigi Coralli – militare italiano

Pagine correlate
Corallo (disambigua)